Анани Владимиров Явашев е български актьор.

Биография 
Роден е в семейството на индустриалеца инженер Владимир Явашев в Габрово на 18 октомври 1932 г. Внук е на археолога, ботаник и химик академик Анани Явашов. Негови по-малки братя са художникът Христо Явашев – Кристо (1935 – 2020) и инженер-химикът Стефан Явашев (р. 1938).

Завършва специалност „Актьорско майсторство“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1956 г.

От 1956 г. е актьор в Габровския театър, а от 1958 г. е в Младежкия театър в София.

Изиграва много роли в Младежкия театър, сред най-запомнящите се от които са в постановките на „Ромео и Жулиета“, „Ричард III“, „Кухнята“.

Неговият син Владимир Явашев през последните 30 години е в екипа на брат му Кристо, който преди смъртта си му поверява реализацията на недовършения проект – обвиването на Триумфалната арка в Париж.

Анани Явашев умира на 5 февруари 2022 г.

Театрални роли 
 „Дванайсета нощ“ (Уилям Шекспир) – Орсино
 „Херцогинята от Падуа“ (Оскар Уайлд) – Гвидо
 „Мария Стюарт“ (Фридрих Шилер) – Мортимър
 „Както ви се харесва“ (Уилям Шекспир) – Орландо
 „Кухнята“ (Уескър) – Питър
 „Зикови“ (Максим Горки) – бащата
 „Есенна градина“ (1987) (Роксена Кирчева)
 „Напразни усилия на любовта“ (1963) (Уилям Шекспир)
 „Параграф 22“ (Джоузеф Хелър)

Телевизионен театър 
 „Летен сезон“ (1988) (Валери Кахачев)
 „Делото „Опенхаймер““ (1988) (Хайнер Кипхарт), 2 части
 „Последният посетител“ (1987) (Владлен Дозорцев)
 „Затворникът от Второ авеню“ (1986) (Нийл Саймън)
 „Един непредвиден приятел“ (1984) (Робер Тома)
 „Махалото“ (1984) (Алдо Николай) - Рупео
 „Орхидеите растат на Монте Гросо“ (1982) (Любен Попов)
 „Есенна градина“ (1982) (Лилиан Хелман)
 „Червено и кафяво“ (1982) (Иван Радоев)
 „Смъртта на Пастухин“ (1982) (Михаил Салтиков-Шчедрин)
 „Разпилени срещи“ (1981) (Мария Динкова)
 „Историята на един кон (Холстомер)“ (1980) (от Лев Толстой, реж. Вили Цанков) 
 „Люлка на героя“ (1980) (Диас Гомес)
 „Сократ“ (1980) (Едвард Радзински)
 „Незавършена симфония“ (Божидар Божилов) (1978)
 „Фор джентълмен или Смърт в розово“ (1978)
 „Страстната неделя“ (1978) (от Павел Павлов, реж. Павел Павлов)
 „Макбет“ (1977) (Уилям Шекспир) – 2 части
 „Банята“ (1974) (Стефан Шечерович)
 „Смърт сутринта“ (1973) (Клаус Айдман)
 „Скъперникът“ (1972) (Молиер)
 „Тънка нишка“ (1967) (Андрей Яковлев и Яков Наумов), 2 части

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Анани Явашев в КиноПоиск
  Анани Явашев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в Габрово